Алисия Амхерст (; 30 июля 1865 — 14 сентября 1941) — британский ботаник, садовник и автор первой научной книги по истории английскому садоводству.

Биография 
Алисия Маргарет Тиссен Амхерст родилась 30 июля 1865 года в Пул, графство Дорсет, была одной из семи дочерей Уильяма Тиссен-Амхерста, 1-го Барона Амхерста Хакни. Ее мать, Маргарет Сьюзан Митфорд, была заядлым садоводом и выделила Алисии собственный участок по уходу за садом когда ей исполнилось лишь десять лет. А большая библиотека отца вызвала ее интерес к истории.

В 1898 году она вышла замуж за Эвелина Сесила, первого барона Рокли. Все свои труды она публиковала под именем миссис Эвелин Сесил. У них было трое детей.

Амхерст стала известна своей первой и до сих пор популярной книгой "The History of Gardening in England" (1895). В то время большинство книг по садоводству были практическими пособиями, и Амхерст была первой, кто обратился к истории садоводства в Англии.

Алисия Амхерст написала также ряд трудов по истории садоводства, а выращивала необычные растения в своем собственном саду, собирала в иностранных экспедициях образцы растений для Королевских ботанических садов в Кью. С ботаническими экспедициями она посетила Мозамбик и Южную Африку (1899), Родезию (1900), Шри-Ланку, Новую Зеландию, Австралию и Канаду (1927). Также Алисия Амхерст была известным ботаническим иллюстратором.

Она принимала участие в кампании спасения Аптекарского сада Челси, основанного в 1673 году. Она была членом комитета, и теперь в Аптекарском саду Челси хранится ее архив.

Почитания и почести 
В 1918 году Алисия Амхерст стала членом Ордена Британской империи .

Сорт декоративного растения "Хебе" 'Alicia Amherst' (синоним "H. veitchii") назван в ее честь.

Отдельные публикации 

 "The History of Gardening in England" (1896)
 "Children'S Gardens" (1902)
 "London Parks and Gardens" (1907)
 "Children and Gardens" (1908)
 "Wild Flowers of the Great Dominions of the British Empire" (1935)
 "Some Canadian Wildflowers: Being the First Part of Wild Flowers of the Great Dominions of the British Empire" (1937)
 "Historic Gardens of England" (1938)

См. также 
Список женщин-ботаников

Примечания 

А
Ботаники Великобритании